Die Umaghlessi Liga 1998/99 war die 10. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Dinamo Tiflis gewann zum zehnten Mal in Folge den Meistertitel.

Modus 
Die 16 Vereine spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Zwei Teams stiegen direkt ab. Die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 mussten in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Zuerst traten die Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 in einem Spiel gegeneinander an. Der Sieger verblieb in der Umaghlessi Liga. Der Verlierer dieser Partie spielte dann gegen den Relegationssieger der Pirveli Liga. TSU Tiflis als Sieger spielte auch in der folgenden Saison in der Umaghlessi Liga.

|}

Weblinks 
 Saison 1998/99 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99